Флаг городского округа «Город Благове́щенск» Амурской области Российской Федерации.

Описание флага 
«Флаг города Благовещенска представляет собой двухстороннее прямоугольное полотнище размером 120 х 240 см с отношением ширины к длине 1:2.

Полотнище флага вдоль нижней кромки имеет полосу зелёного цвета шириной 10 см, то есть в 1/12 ширины. Выше, параллельно этой полосе, проходит полоса серебристо-белого цвета такого же размера. От верхнего придревкового угла флага расположен равнобедренный треугольник голубого цвета с катетами по 100 см, на котором на расстоянии 20 см от верхнего угла в квадрате 30 × 30 см расположены градостроительная корона и под ней — три восьмиугольных звезды золотистого цвета. Вдоль гипотенузной стороны голубого треугольника идёт полоса серебристо-белого цвета шириной 10 см. Остальная часть флага — красного цвета».

Примечания 

Флаг
Флаги с изображением восьмиконечных звёзд
Флаги с изображением корон